Adrien Dassier (1630-?), peintre français ;
 Jean Dassier (1676-1763), graveur et médailleur genevois ,
 Jacques-Antoine Dassier (1715-1759), fils du précédent, graveur et médailleur genevois ;
 Jean-Claude Dassier,  journaliste français et dirigeant d'entreprises.
Patronyme français